Дира́р () — арабское имя и фамилия.

 Дирар ибн Амр (728 — 815) — исламский богослов, один из ранних мутазилитов.
 Дирар, Набиль (род. 1986) — марокканский футболист, полузащитник клуба Монако.